Cantharellales är en ordning av svampar. Cantharellales ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cantharellales